Heading for Tomorrow е дебютен студиен албум на германската пауър метъл група Gamma Ray. През 2002 г. е преиздаден с различна обложка като част от бокс сета Ultimate Collection.

Състав 
 Ралф Шепърс – вокали
 Кай Хансен – китара
 Уве Весел – бас
 Матиас Бъркард – барабани

Гост-музиканти 
 Дирк Шлехтер – бас (песни 4 и 5)
 Томи Нютън – китара (песен 8)
 Тамо Волмерс – барабани (песен 3)
 Миша Герлах – клавиши

Песни

Бележки 

Албуми на Гама Рей
Музикални албуми от 1990 година
Дебютни албуми